Berga, commune de la communauté de Catalogne en Espagne, située dans la Province de Barcelone ;
 Berga, commune allemande de l'arrondissement de Mansfeld-Südharz, en Saxe-Anhalt ;
 Berga/Elster, petite ville de Thuringe (Allemagne), située dans l'arrondissement de Greiz.